Gummo – film del 1997 diretto da Harmony Korine
 Gummo – colonna sonora del film omonimo del 1998
 Gummo – singolo di 6ix9ine del 2017
 Blanchard Gummo – pittore statunitense
 Gummo Marx – comico, attore e imprenditore statunitense, uno dei fratelli Marx